Papilionoidea és una superfamília dins els lepidòpters la qual conté totes les papallones. Està composta per set famílies: Hedylidae, Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae i Riodinidae.

La diversitat dels papilionoïdeus 
Fins a l'any 2011, hi havia un total de 18.768 espècies descrites:

 Hedylidae: 36 espècies.
 Hesperiidae: 4.113 espècies.
 Lycaenidae: 5.201 espècies.
 Nymphalidae: 6.152 espècies.
 Pieridae: 1.164 espècies.
 Papilionidae: 570 espècies.
 Riodinidae: 1.532 espècies.

Les relacions filogenètiques entre les set famílies serien:

Referències